

Astronomia 
 Galassia – un sistema stellare con al centro un buco nero supermassiccio comprendente numerosi sistemi planetari e costellazioni.

Galassia Via Lattea – la Galassia per antonomasia, dove si trova il sistema solare.

Cinema 
Galassia – La galassia immaginaria della saga cinematografica Guerre stellari.

Editoria 
Galassia – casa editrice di Milano.
Galassia – collana editoriale italiana di fantascienza della Casa Editrice Galassia (1953) per 3 uscite.
Galassia – collana editoriale italiana di fantascienza della Casa Editrice Galassia (1956-1957).
Galassia – collana editoriale italiana di fantascienza della Casa Editrice La Tribuna (1961-1979).

Pagine correlate 
Galaxy